

31 августа 

 Амирджанов, Артём Аркадьевич (74) — советский футболист («Иртыш»), российский тренер .
 Бойсан, Халдун (62) — турецкий актёр  .
 Бочарова, Нина Антоновна (95) — советская гимнастка, двукратная чемпионка летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952), заслуженный мастер спорта СССР (1952) .
 Д’Орей, Фриц (82) — бразильский автогонщик .
 Дубхаши, Падмакар (90) — индийский социолог .
 Кане, Паскаль (74) — французский кинорежиссёр и сценарист .
 Малышев, Алексей Александрович (91) — советский и российский актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1980), главный режиссёр Тульского академического театра драмы (1987—1989) .
 Мариу, Пьетру (81) — бразильский актёр .
 Менди, Жан-Батист (57) — французский боксёр, чемпион мира по версии ВБС в лёгком весе (1996—1997) и чемпион мира по версии ВБА (1998—1999) .
 Мехраби, Масуд (66) — иранский журналист, писатель и карикатурист .
 Мукерджи, Пранаб Кумар (84) — индийский государственный деятель, президент Индии (2012—2017) .
 Ньева, Эдгардо (69) — аргентинский актёр .
 Паркинсон, Дон (77—78) — американский политический деятель, спикер Законодательного Собрания Гуама (1995—1997) .
 Петров, Борис Николаевич (82) — советский футболист («Локомотив» Москва) и тренер .
 Потрусов, Николай (51) — белорусский музыкант и композитор, клавишник ВИА «Песняры» .
 Сивер, Том (75) — американский бейсболист .
 Спенсер, Норм (62) — канадский актёр .
 Томпсон, Джон (78) — американский баскетболист и тренер, главный тренер национальной сборной — бронзового призёра летних Олимпийских игр в Сеуле (1988) .
 Фомина, Нелли Ефимовна (82) — советский и российский деятель кино, художник по костюмам киностудии «Мосфильм» .

30 августа 

 Арль, Маргерит (101) — французский литературовед .
 Вальдеррама, Рикардо (75) — перуанский государственный деятель, мэр Куско (с 2019 года) .
 Везен, Жан (87) — французский историк .
 Галипо, Жак (96) — канадский актёр .
 Кужелев, Зиновий Ефимович (72) — советский и российский театральный деятель, основатель и художественный руководитель Камчатского театра кукол .
 Мараховский, Лев Георгиевич (86) — советский и российский хозяйственный и общественный деятель, директор Калининского комбината «Химволокно» (1968—1979) .
 Масудов, Фатхулла Хусанович (57) — узбекский актёр и театральный администратор, директор и художественный руководитель Узбекского национального академического драматического театра, заслуженный артист Республики Узбекистан (2003) .
 Паутов, Анатолий Михайлович (76) — российский трубач и военный дирижёр, профессор МГИМ им. А. Г. Шнитке .
 Прохоров, Анатолий Валентинович (72) — российский кино- и телепродюсер, лауреат Государственной премии Российской Федерации (2008) .
 Риссенберг, Илья Исаакович (72) — русский и украинский поэт .
 Ромо, Сесилия (74) — мексиканская актриса .
 Фергюсон, Ральф (90) — канадский государственный деятель, министр сельского хозяйства Канады (1984) .

29 августа 

 Андреев, Владимир Алексеевич (90) — советский и российский актёр и режиссёр, художественный руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой (1990—2012); народный артист СССР (1985), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» .
 Воронов, Владимир Михайлович (55) — российский тренер по смешанным единоборствам, заслуженный тренер России .
 Вязовский, Сергей (47) — российский поп-музыкант, солист группы «Фристайл» .
 Ди-Мелу-э-Кастру, Эрнесту Мануэл (88) — португальский и бразильский поэт .
 Полянский, Виталий Семёнович (83) — советский и российский учёный, ректор Горно-Алтайского педагогического института (1981—1987) .
 Робинсон, Клиффорд (53) — американский баскетболист .
 Теймурян, Сержик (46) — иранский футболист («Эстегляль», «Майнц 05»), брат Андраника Теймуряна; ДТП .
 Тихонов, Виктор Николаевич (71) — украинский государственный деятель, вице-премьер Украины (2010—2011) .
 Хромова, Лариса Николаевна (80) — советская и молдавская актриса, заслуженная артистка Молдавской ССР (1975) .
 Шерве, Фриц (77) — швейцарский боксёр, чемпион Европы (1972, 1973) .
 Шестаков, Михаил Юрьевич (61) — советский и российский скрипач, концертмейстер БСО имени П. И. Чайковского, народный артист Российской Федерации (2005) .

28 августа 

 Анисимов, Вадим Алексеевич (85) — советский рабочий, строитель нефте- и газопроводов, Герой Социалистического Труда (1966) 
 Боузман, Чедвик (43) — американский актёр .
 Вальдес, Мануэль (89) — мексиканский актёр  .
 Громыко, Марина Михайловна (92) — советский и российский историк и этнограф, доктор исторических наук (1966), профессор (1968) .
 Кенан, Рэндалл (57) — американский писатель .
 Лёгкая, Ираида Иоанновна (88) — русский поэт, журналист второй волны эмиграции .
 Линдбек, Ассар (90) — шведский экономист, член Шведской академии (о смерти объявлено в этот день) .
 Спаак, Антуанетта (92) — бельгийская политическая деятельница, председатель Парламента французской общины Бельгии .
 Хан, Рахат (79) — бангладешский писатель и журналист .
 Шварц, Сеймур (92) — американский хирург .
 Яковлев, Яков Семёнович (58) — саамский живописец, художник по оформлению книг, мастер декоративно-прикладного искусства .

27 августа 

 Алексеева, Магда Иосифовна (88) — советская и российская писательница и журналистка .
 Армаджани, Сиа (81) — иранский и американский скульптор и архитектор .
 Битоляну, Ион (84) — румынский историк .
 Брайант, Дэвид (88) — британский боулер, многократный чемпион мира .
 Валеев, Мударрис Харисович (67) — советский и российский татарский поэт и переводчик .
 Горевой, Анатолий Георгиевич (68) — советский и российский артист оперетты, артист Саратовского театра оперетты (с 1984), заслуженный артист России (1998) .
 Камути, Ласло (80) — венгерский фехтовальщик, участник летних Олимпийских игр в Риме (1960), в Токио (1964), в Мехико (1968) и в Мюнхене (1972) .
 Касс, Дэвид (78) — американский кинорежиссёр и актёр  .
 Кордеро-Фернандо, Хильда (90) — филиппинская писательница .
 Крашенинникова, Алиса Владимировна (87) — советская волейболистка, двукратная чемпионка мира (1956 и 1960), заслуженный мастер спорта СССР (1960) .
 Лакшманан А. Р. (78) — индийский юрист, председатель Юридической комиссии Индии (2006—2009) .
 Ликасси, Питер (61) — американский актёр; самоубийство .
 Маккейб, Юджин (90) — ирландский писатель и сценарист .
 Масуко, Осаму (71) — японский бизнесмен, президент компании «Mitsubishi» (2007—2020) .
 Местеш, Адриана (64) — румынская оперная певица (сопрано), солистка Румынской национальной оперы .
 Олсон, Лют (85) — американский баскетбольный тренер, тренер национальной сборной — чемпиона мира (1986) .
 Саккомани, Арнальдо (71) — бразильский композитор и музыкант .
 Стецько, Богдан Теодорович (76) — советский и украинский актёр, артист Тернопольского областного театра драмы .
 Стюарт, Барри (86) — австралийский гребец-байдарочник, участник четырёх летних Олимпийских игр (1956, 1960, 1964, 1968) .
 Тимтик, Эбру (42) — турецкая правозащитница .
 Фишер, Йозеф (90) — немецкий бизнесмен, владелец компании Fischer по производству лыж .
 Харагути, Нориюки (74) — японский скульптор .
 Хуссейни, Имдад (80) — пакистанский писатель и поэт .
 Хуттунен, Арви Иванович (97) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации (2007) .
 Цао Чунань (90) — китайский электрохимик, член Китайской академии наук (1991) .
 Шпицер, Василий Иванович (72) — украинский государственный деятель и изобретатель, мэр Львова (1990—1994) .

26 августа 

 Альпертен, Юрий (63) — эстонский дирижёр .
 Булыгин, Аркадий Васильевич (74) — советский и российский художник .
 Грудцин, Лев Владимирович (73) — советский и российский скрипач, дирижёр, педагог .
 Дюшато, Андре-Поль (95) — бельгийский писатель и автор комиксов .
 Жмакин, Фёдор Григорьевич (90) — советский передовик промышленного производства, Герой Социалистического Труда (1974) .
 Карр, Джеральд Пол (88) — американский астронавт .
 Коисикава, Масахиро (68) — японский астроном .
 Ламьель, Хосе (96) — испанский художник и скульптор .
 Мадж, Дирк (92) — намибийский и южноафриканский политический деятель .
 Мухаркин, Вилен Дмитриевич (95) — советский и российский художник .
 Руби, Джо (87) — американский художник-аниматор, один из авторов франшизы «Скуби-Ду» .
 Саттаров, Гумар Фаизович (88) — советский и российский татарский филолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003) .

25 августа 

 Барьяхтар, Виктор Григорьевич (90) — советский и украинский физик-теоретик, академик АН УССР/НАНУ (1978), Герой Украины (2010) .
 Белаунде Терри, Франсиско (96) — перуанский государственный деятель, президент Конгресса Республики Перу (1980—1981) .
 Джонсон, Дональд Бартон (87) — американский славист, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, специалист по творчеству Владимира Набокова .
 Икромова, Дильбар (73) — советская и узбекская актриса театра и кино, артистка Узбекского национального академического драматического театра, народная артистка Узбекистана (2001) .
 Канне-Мейер, Кора (91) — нидерландская оперная певица (меццо-сопрано) .
 Ле Кор, Ивон (80) — французский художник и мореплаватель .
 Нараин, Сасе (95) — гайанский юрист и политический деятель, спикер Национальной ассамблеи Гайаны (1971—1992) .
 Никонов, Владимир Леонидович (82) — советский артист балета и балетный педагог, солист Большого театра (1957—1978), народный артист РСФСР (1976) .
 Спатари, Ник (91) — итальянский художник и скульптор .
 Спилберг, Арнольд (103) — американский инженер-электрик, со-разработчик GE-225, отец Стивена Спилберга .
 Хименес, Моника (79) — чилийская государственная деятельница и дипломат, министр образования (2008—2010), посол Чили в Израиле (2016—2018) .

24 августа 

 Александров, Стоян (81) — болгарский экономист и государственный деятель, министр финансов Болгарии (1992—1994) .
 Барабанщиков, Григорий Степанович (88) — советский и российский журналист, диктор радио и телевидения телерадиокомпании «Т7» .
 Баразбиев, Исмаил Харунович (81) — советский и российский балкарский театральный актёр, артист Кабардино-Балкарского театра драмы имени А. Шогенцукова, заслуженный артист России .
 Де Херт, Роббе (77) — бельгийский кинорежиссёр .
 Дину, Салвиу (88) — бразильский политический деятель, депутат Палаты представителей Конгресса Бразилии .
 Жабран, Турия (67) — марокканская актриса, министр культуры Марокко .
 Леви, Арриго (94) — итальянский журналист, управляющий директор La Stampa (1973—1978) .
 Лиссуба, Паскаль (88) — конголезский государственный деятель, премьер-министр (1963—1966), президент (1992—1997) .
 Лялин, Вадим Евгеньевич (69) — советский и российский учёный, доктор технических, экономических и геолого-минералогических наук .
 Махмудов, Шароф (89) — советский и таджикский государственный деятель, министр юстиции Таджикской ССР (1978—1990), председатель Верховного суда Таджикистана (1990—1994) .
 Пушкин, Виктор Васильевич (81) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР, отец Оксаны Пушкиной .
 Сертич, Марк (99) — американский хоккеист и тренер .
 Ульман, Вольфганг (85) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1959) .
 Чех, Ласло (68) — венгерский пловец, участник летних Олимпийских игр в Мехико (1968) и в Мюнхене (1972) .

23 августа 

 Алданов, Ермек (73) — советский и казахстанский общественный деятель, тележурналист и публицист .
 Безина, Александра Константиновна (88) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета КФУ .
 Ватанабэ, Кодзо (88) — японский политический деятель, член Палаты представителей (1969—2012) .
 Демидов, Павел Евгеньевич (49) — российский спелеолог; несчастный случай .
 Краузе, Дитер (84) — восточногерманский гребец-байдарочник, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960), чемпион мира (1963), чемпион Европы (1959, 1961, 1963) .
 Нельсон, Лори (87) — американская актриса и фотомодель .
 Остапенко, Николай Андреевич (76) — российский учёный в области аэродинамики, доктор физико-математических наук (1995), профессор кафедры аэромеханики и газовой динамики мехмата МГУ, заместитель директора НИИМ (с 2001 года) .
 Поулопулос, Яннис (79) — греческий певец и автор песен .
 Прудскова, Валентина Александровна (81) — советская рапиристка, чемпионка летних Олимпийских игр в Риме (1960), чемпионка мира (1958, 1961, 1965, 1966), заслуженный мастер спорта СССР (1960) .
 Радж, Энтони Бхаскар (95) — индийский кинорежиссёр .
 Серафини, Луиджи (69) — итальянский баскетболист, бронзовый призёр чемпионата Европы по баскетболу в ФРГ (1971) .
 Тайнэн, Джон (94) — новозеландский крикетчик и хоккеист (хоккей на траве), полузащитник .
 Чан, Бенни (58) — гонконгский кинорежиссёр .
 Эрл, Джастин Таунс (38) — американский певец, музыкант и автор песен .
 Янён, Мария (93) — польский литературовед и историк культуры .

22 августа 

 Ахенбах, Ян (85) — американский учёный, член Национальной академии наук США (1992) .
 Белкин, Владлен Николаевич (89) — советский и российский поэт .
 Блом, Фредди (116) — южноафриканский супердолгожитель .
 Васецкий, Сергей Григорьевич (85) — советский и российский биолог, доктор биологических наук, профессор .
 Дмитриев, Валентин Иванович (93) — советский и российский партийный деятель и дипломат, первый секретарь Челябинского горкома КПСС (1970—1979), Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Эфиопии (1986—1990) .
 Жула, Эмил (40) — румынский футболист .
 Камалов, Карим Джамалович (63) — узбекский государственный деятель, хоким Бухарской области (1997—2011 и с 2020) .
 Лур, Уолтер (71) — американский гитарист (The Heartbreakers) .
 Марков, Николай Иванович (84) — советский футболист и игрок в хоккей с мячом, выступавший за казанский «Рубин» (1959—1969) .
 Маццинги, Алессандро (81) — итальянский боксёр, чемпион мира по версии ВБА в полусреднем весе (1963—1965, 1968) .
 Нахера, Педро (91) — мексиканский футболист, игрок национальной сборной, участник чемпионатов мира (1954, 1962) .
 Охала, Джон (79) — американский лингвист .
 Пономаренко, Анатолий Яковлевич (75) — советский и российский оперный певец (баритон), солист Самарского театра оперы и балета, народный артист РСФСР (1986) .
 Рич, Аллан (94) — американский киноактёр .
 Улла Пиа (75) — датская певица и актриса .
 Хак, Мринал (61) — бангладешский художник и скульптор .
 Хеннелёва, Юзефа (95) — польская журналистка, депутат Сейма (1989—1993) .
 Христофоров, Борис Юрьевич (89) — советский киноактёр (о смерти стало известно в этот день) .

21 августа 

 Ауреджи, Альдо (88) — итальянский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Багдасаров, Михаил Иванович (61) — армянский предприниматель .
 Бен Рехаем, Мохамед (69) — тунисский футболист, игрок «Сфаксьен», «Ан-Наср» и национальной сборной, участник чемпионата мира по футболу (1978) .
 Вишерс, Жак (79) — нидерландский футболист (НАК Бреда) .
 Гальярдо, Мануэль (85) — испанский актёр .
 Геддиш, Мохамед (78) — тунисский кардиолог .
 Демидова, Елизавета Алексеевна (66) — российская поэтесса .
 Исаков, Константин Александрович (53) — советский хоккеист, выступавший в составе челябинского «Трактора» (1987—1992) .
 Киселёв, Александр Васильевич (76) — советский и российский режиссёр-документалист .
 Небольсин, Аркадий Ростиславович (87) — американский историк культуры, искусствовед .
 Робинсон, Кен (70) — английский писатель и международный советник по вопросам образования в области искусства .
 Томяк, Томаш (52) — польский гребец академического стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Барселоне (1992) .
 Шер, Мирон Наумович (68) — российский и американский шахматист, гроссмейстер (1992), тренер .

20 августа 

 Банали, Фрэнки (68) — американский барабанщик (Quiet Riot, W.A.S.P.) .
 Банфаи, Агнеш (68) — венгерская гимнастка, бронзовый призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике в Варне (1974) .
 Бизенджо, Хасил (62) — пакистанский государственный деятель, министр морских дел (2016—2018) .
 Валицкий, Анджей (90) — польский историк философии, академик Польской академии наук (1998) .
 Вебер, Арнольд Р (90) — американский деятель образования, президент Северо-Западного университета (1984—1994) .
 Гольдберг, Залман Нехемия (89) — израильский раввин .
 Гочияева, Любовь Солтан-Хамитовна (70) — советская и российская театральная актриса, артистка Карачаево-Черкесского театра драмы, заслуженная артистка Российской Федерации (1994) .
 Джурич, Антоние (91) — югославский и сербский писатель и журналист .
 Костич, Бранко (80) — югославский государственный деятель, председатель Президиума СР Черногории (1989—1990), Председатель Президиума СФРЮ (1991—1992) .
 Милькович, Зоран (73) — сербский актёр театра и кино .
 Минасов, Георгий Вартанович (87) — армянский музыкант-дудукист, заслуженный артист Армении .
 Пожарский, Святослав Дмитриевич (79) — советский и российский психолог и акмеолог, основоположник теории совершенствования человека .
 Пьянков, Игорь Васильевич (84) — советский и российский специалист по истории Древнего Востока, доктор исторических наук (1985), профессор кафедры всеобщей истории НовГУ (1994) .
 Рехуш, Дьёрдь (74) — венгерский спортсмен, тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионата Европы (1977) .
 Салифов, Надир (47) — азербайджанский криминальный авторитет; убит .
 Щепаник, Пётр (78) — польский певец, актёр и гитарист .

19 августа 

 Асеведо, Яманду (56) — уругвайский и венесуэльский актёр .
 Ганак, Людовит (79) — словацкий режиссёр-документалист .
 Гортон, Слейд (92) — американский политический деятель, сенатор США от штата Вашингтон .
 Догэреску, Георге (60) — румынский гандболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) .
 Дуров, Владимир Алексеевич (70) — российский физикохимик, доктор химических наук, профессор кафедры физической химии химфака МГУ, заслуженный профессор МГУ (2011) .
 Костина, Оксана Владимировна (73) — российский искусствовед, почётный член РАХ .
 Лапкин, Олег Александрович (79) — советский спортивный стрелок, трёхкратный чемпион мира по пулевой стрельбе в американском Фениксе (1970); заслуженный тренер СССР .
 Патон, Борис Евгеньевич (101) — советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, академик АН СССР/РАН (1962), академик (1958) и президент (с 1962 года) АН УССР/НАНУ, дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978), Герой Украины (1998), сын Е. О. Патона .
 Савельева, Ирина Николаевна (89) — советская и белорусская балерина и хореограф, солистка балета ГАБТа Белоруссии, народная артистка Белорусской ССР (1964)  .
 Смирнов, Сергей Михайлович (92) — советский военный деятель, начальник политуправления ВДВ СССР (1979—1990), генерал-лейтенант .
 Шимон, Агнеш (85) — венгерская, нидерландская и западногерманская спортсменка (настольный теннис), чемпионка мира (1957), трёхкратная чемпионка Европы (1962, 1962, 1968) .

18 августа 

 Амвросий (Парашкевов) (78) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский (с 2010 года) .
 Бобоев, Тошбой Бобоевич (77) — таджикский физик, доктор физико-математических наук (1992), профессор (1993), член-корреспондент Академии наук Республики Таджикистан (2017) .
 Варламов, Иван Алексеевич (82) — советский футболист, обладатель Кубка СССР (1965) в составе московского «Спартака» .
 Гладких, Вячеслав Владимирович (44) — российский военачальник, генерал-майор (2016); убит .
 Годник, Симон Моисеевич (90) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук (1990), профессор .
 Гхимире, Мадхав Прасад (101) — непальский поэт .
 Денисова, Генриетта Михайловна (Курочкина) (92) — советская и российская оперная певица (контральто), солистка Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки (1955—1985), заслуженная артистка РСФСР (1983).
 Ивакин, Алексей Геннадьевич (47) — русский писатель .
 Иорданский, Николай Николаевич (82) — советский и российский биолог, эволюционист, доктор биологических наук .
 Кросс, Бен (72) — британский актёр, режиссёр, писатель и музыкант .
 Нуркенова, Разия Тулеуовна (52) — советская и российская футболистка и тренер, тренер женской сборной Казахстана по футболу .
 Пургалин, Борис Лазаревич (84) — советский и российский поэт-песенник и сценарист развлекательных программ; самоубийство .
 Ромити, Чезаре (97) — итальянский экономист и бизнесмен, совладелец FIAT .
 Фицалович, Кристина Павловна (82) — советская и украинская актриса и певица, народная артистка Украинской ССР (1984) .
 Хаверчук, Дэйл (57) — канадский хоккеист и тренер, игрок национальной сборной, призёр чемпионатов мира (1982, 1986, 1989), член Зала хоккейной славы (2001) .
 Худайбергенов, Атаулла Маткаримович (80) — советский и узбекский хозяйственный деятель, управляющий треста «Каракалпакхлопкопром» (1975—1986) .
 Шерман, Джек (64) — американский гитарист, участник рок-группы Red Hot Chili Peppers .

17 августа 

 Абидова, Мухаббат Фазыловна (88) — советский и узбекский химик, действительный член Академии наук Узбекистана (2000) .
 Альварес, Сара (39) — филиппинская правозащитница; убита .
 Альневик, Фольке (100) — шведский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Анхелес, Норберто (43) — мексиканский футболист («Крус Асуль», «Керетаро», «Лобос БУАП») .
 Бранко, Павел (99) — словацкий кинокритик, кинопублицист, переводчик и теоретик документального кино .
 Варданян, Размик Левонович (80) — советский и армянский химик, доктор химических наук, профессор .
 Грушевский, Александр Васильевич (87) — советский шахматист, восьмикратный чемпион Узбекской ССР .
 Залшупин, Жоржи (98) — бразильский архитектор и дизайнер .
 Камат, Нишкант (50) — индийский кинорежиссёр  .
 Коутиньо, Элсимар (90) — бразильский учёный в области гинекологии .
 Пандит Джасрадж (90) — индийский вокалист индийской классической музыки .
 Речман, Виктор Фёдорович (81) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1999) .
 Стецюра, Олег Николаевич (68) — советский и российский аукционист, создатель и президент аукционного дома «Гелос» (1988), .
 Теодоридис, Саввас (85) — греческий футболист, игрок национальной сборной .
 Чауш, Али (72) — тунисский государственный деятель, министр внутренних дел .

16 августа 

 Алексашин, Дмитрий Яковлевич (71) — российский тренер по биатлону и спортивный функционер, вице-президент Союза биатлонистов России, заслуженный тренер России .
 Губенко, Николай Николаевич (78) — советский и российский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, народный артист РСФСР (1985), министр культуры СССР (1989—1991), муж актрисы Жанны Болотовой .
 Доктерс ван Левен, Артур (75) — нидерландский государственный деятель, глава Службы внутренней безопасности (1989—1995), председатель Нидерландского Управления по финансовым рынкам (1999—2007)  (о смерти объявлено в этот день).
 Замбалов, Сергей Жалсанович (55) — советский и российский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира (1993), бронзовый призёр чемпионата Европы (1994), чемпион СССР (1990) и России (1993) .
 Ионицэ, Виорика (65) — румынская гандболистка, участница Летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале .
 Исмоилов, Джамшед (64) — таджикский певец, заслуженный артист Таджикистана, замминистра культуры республики (1995—2001) .
 Кэрролл, Томми (77) — ирландский футболист, игрок национальной сборной (1968—1973) .
 Лушин, Сергей Михайлович (59) — российский футбольный тренер .
 Макклелланд, Нина (90) — американский химик .
 Мофид, Бахман (78) — иранский актёр .
 Назарбаев, Айсултан Рахатович (29) — казахский футболист и бизнесмен, внук Нурсултана Назарбаева .
 Портер, Чарльз (77) — австралийский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Савеан, Жан-Мишель (86) — французский электрохимик, член Французской академии наук (2000), один из создателей молекулярной электрохимии .
 Фолькерт, Георг (74) — немецкий футболист, игрок сборной ФРГ .
 Шафат, Гершон (92) — израильский политический деятель, депутат Кнессета (1984—1992) .

15 августа 

 Бакстон, Анджела (87) — британская теннисистка-любительница, победительница чемпионата Франции и Уимблдонского турнира 1956 года в женском парном разряде .
 Басир, Муртаджа (87) — бангладешский художник и писатель .
 Борисовский, Виктор Александрович (73) — советский и российский архитектор-реставратор и бард .
 Вуец, Генрик (79) — польский политический деятель, депутат Сейма (1989—2001) .
 Габизон, Рут (75) — израильский юрист и правозащитник, профессор права в Еврейском университете Иерусалима; лауреат Премии Израиля (2011) .
 Гвин, Ричард (86) — канадский журналист, историк и писатель .
 Гершт, Борис Иосифович (83) — советский и российский театральный и телевизионный режиссёр, телеведущий и поэт .
 Голощапов, Николай Яковлевич (79) — советский и украинский музыкант и деятель образования, основатель и руководитель эстрадно-джазового отделения Одесского училища искусств и культуры, организатор и руководитель Молодёжного джаз-оркестра, заслуженный работник культуры Украины .
 Джута, Уилберфорс — нигерийский государственный деятель, губернатор штата Гонгола (1983) .
 Запорожец, Иван Иванович (79) — советский и украинский организатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза имени Энгельса Новопсковского района Луганской области, Герой Украины (1999) .
 Келана, Юсуф — малайзийский кинорежиссёр .
 Кристи, Стюарт (74) — шотландский писатель .
 Обрадович, Светозар (69) — сербский писатель, автор комиксов .
 Трамп, Роберт (71) — американский бизнесмен, брат Дональда Трампа .

14 августа 

 Апопий, Виктор Владимирович (79) — украинский экономист, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой коммерческой деятельности и предпринимательства Львовской коммерческой академии; заслуженный работник образования и науки Украины .
 Ахтямов, Азамат Мухтарович (58) — российский математик и физик, доктор физико-математических наук, профессор Башкирского государственного университета .
 Бадия-и-Баталья, Франсеск (97) — андоррский государственный служащий, главный епископальный магистрат Андорры (1972—1993) .
 Бинкли, Хауэлл (64) — американский художник по свету, лауреат премии «Тони» за лучший свет в мюзикле (2006) .
 Брим, Джулиан (87) — английский классический гитарист и лютнист .
 Демарчик, Эва (79) — польская певица .
 Жан-Жозеф, Эрнст (72) — гаитянский футболист, игрок национальной сборной .
 Лаптев, Александр Петрович (91) — советский и российский медицинский исследователь и деятель образования, доктор медицинских наук, профессор ГЦОЛИФКа .
 Легкоступова, Валентина Валерьевна (54) — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России (2001) .
 Мамани, Мойзес (50) — перуанский политик, депутат парламента Перу .
 Мэнз, Линда (58) — американская актриса  .
 Ойкарайнен, Калеви (84) — финский лыжник, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Гренобле (1968), чемпион мира (1970) .
 Порохня, Леонид Иванович (60) — российский киносценарист и драматург .
 Тахирович, Несим (78) — югославский и боснийский художник .
 Томпсон, Джеймс Роберт (84) — американский государственный деятель, губернатор Иллинойса (1977—1991), председатель Консультативного совета по надзору за разведкой (1990—1993) .
 Уэй, Пит (69) — британский бас-гитарист, один из основателей группы UFO; несчастный случай .
 Форсайт, Том (71) — шотландский футболист, игрок «Рейнджерс» и национальной сборной, участник чемпионата мира (1978) .
 Швикар (81) — египетская киноактриса .

13 августа 

 Бахаев, Владимир Петрович (70) — советский хоккеист с мячом («Кузбасс»), мастер спорта СССР .
 Бурштейн, Анатолий Израилевич (85) — советский и израильский физик-теоретик, доктор физико-математических наук (1969), профессор химии Вейцмановского института (1993) .
 Вебе, Освальдо эль Турко (63) — аргентинский писатель и журналист .
 Вивас, Дарио (70) — венесуэльский государственный деятель, глава правительства столичного округа Венесуэлы (с 2020 года) .
 Дюмон, Мишель (79) — канадский актёр  .
 Жердев, Вадим Владимирович (60) — советский и российский футболист и тренер .
 Келди, Гулназар (74) — таджикский поэт, автор слов Национального гимна Республики Таджикистан .
 Куницкий, Сергей Григорьевич (35) — российский актёр театра и кино  .
 Михайлов, Бисер (77) — болгарский футболист («Левски», национальная сборная Болгарии) .
 Муродова, Дилора Ахмедовна (65) — узбекский музыковед, ректор Узбекской государственной консерватории (2005—2013) .
 Перепечаенко, Раиса Степановна (92) — советский передовик пищевого производства, мастер-сыродел Покровского сырзавода Министерства мясной и молочной промышленности Украинской ССР, Днепропетровская область, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Раджабов, Тельман Дадаевич (85) — советский и узбекский физик, действительный член Академии наук Узбекистана (1995) .
 Собко, Вадим Павлович (49) — российский хозяйственный деятель, управляющий директор Рыбинского судостроительного завода «Вымпел» (2020) .
 Уртадо, Лучита (99) — американская художница .
 Февр, Жак (87) — французский футболист, игрок «Ниццы» (1956—1960), чемпион Франции (1958/1959) .
 Феррандо, Джанкарло (80) — итальянский оператор-постановщик  .
 Филиппов, Евгений Михайлович (95) — советский и украинский геофизик, доктор геолого-минералогических наук (1965), профессор (1969) .
 Хан, Стефан (99) — польский метролог, действительный член Польской академии наук (2002) .
 Экклсхолл, Крис (72) — британский дизайнер гитар .

12 августа 

 Билязе, Александр Алексеевич (93) — советский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР (1980) .
 Бирош, Павол (67) — чехословацкий футболист, чемпион Европы в составе сборной Чехословакии (1976) .
 Бринтруп, Сибил (66) — чилийский художник .
 Воронина, Татьяна Андреевна (70) — российский историк, доктор исторических наук (2011), сотрудник отдела русского народа ИЭА РАН .
 Даниличев, Владимир Фёдорович (80) — советский и российский офтальмолог, доктор медицинских наук (1984), профессор, начальник кафедры офтальмологии ВМА — главный офтальмолог МО СССР/России (1989—2000) .
 Джаниев, Зелимхан Ахметович (81) — советский и российский ингушский кинорежиссёр, писатель и композитор-песенник .
 Ефимов, Игорь Маркович (83) — советский и американский русский писатель, философ, историк .
 Жидяев, Павел Сергеевич (86) — советский и российский строитель, заслуженный строитель РСФСР, ведущий организатор строительства Североморска .
 Кульчар, Гергей (86) — венгерский легкоатлет (метание копья), трёхкратный призёр летних Олимпийских игр: серебро — в Токио (1964), бронза — в Риме (1960) и в Мехико (1968) .
 Лоренцини, Эдмондо (82) — итальянский футболист («Болонья») .
 Мигель, Моника (84) — мексиканская актриса, певица и режиссёр .
 Момунова, Гулсайра (82) — советская и киргизская поэтесса, народный поэт Кыргызской Республики .
 Переяславец, Михаил Владимирович (71) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации (1995), академик РАХ (1997), сын В. И. Переяславца .
 Тимченко, Иван Артёмович (81) — советский и украинский юрист, председатель Конституционного суда Украины (1996—1999), заслуженный юрист Украины .
 Трубецков, Дмитрий Иванович (82) — советский и российский физик, ректор Саратовского университета (1994—2003), член-корреспондент РАН (1991) .
 Хартлайн, Мэри (92) — американская актриса и модель .

11 августа 

 Барбариуш, Алексей Эдуардович (71) — советский регбист и спортивный функционер .
 Берри, Белле (54) — французская певица (Paris Combo) и актриса .
 Болбат, Леонид Константинович (84) — советский и украинский художник .
 Гайдучикова-Плоханёва, Божена (91) — словацкий художник-карикатурист .
 Герман, Оливиу (90) — румынский государственный деятель, сенатор (1990—2001), президент Сената Румынии (1992—1996) .
 Диссанайяке, Дхаммика Ганганатх (62) — шри-ланкийский дипломат, посол Шри-Ланки в Японии .
 Индори, Рахат (70) — индийский поэт .
 Кирш, Расселл (91) — американский инженер и изобретатель, известный стандартизацией квадратного пикселя и разработкой технологии сканирования .
 Кэррингтон, Уолтер (90) — американский дипломат, посол США в Сенегале (1980—1981) и Нигерии (1993—1997) .
 Лопес, Трини (83) — американский певец, гитарист, актёр .
 Мароевич, Тонко (78 или 79) — хорватский писатель, литературный критик и публицист .
 Неменко, Леонид Петрович (82) — советский и российский геолог, руководитель Калужской геолого-геофизической экспедиции (1977—1998), лауреат Государственной премии СССР .
 Редстоун, Самнер (97) — американский предприниматель .
 Сафиуллин, Анвар Шакирзянович (93) — советский и российский передовик промышленного производства, мастер, оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть», Герой Социалистического Труда (1973) .
 Форсмарк, Йёран (65) — шведский актёр .

10 августа 

 Аллен, Рэймонд (91) — американский актёр .
 Ацесбергер, Курт (60) — австрийский оперный певец (тенор) .
 Балишевский, Дариуш (74) — польский историк, журналист и писатель .
 Бози, Сильвана (86) — итальянская актриса  .
 Ватари, Тэцуя (78) — японский киноактёр .
 Каримова, Роза Шайхутдиновна (84) — советская и российская актриса, артистка Башкирского театра драмы (1959—1989) и Башкирского ТЮЗа (1989—1995), заслуженная артистка РСФСР (1985) .
 Кривошеев, Егор Сергеевич (90) — советский и российский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966) (о смерти объявлено в этот день) .
 Лангснер, Хакобо (93) — уругвайский писатель и сценарист .
 Лукас, Вика — новозеландский модельер .
 Марфунин, Арнольд Сергеевич (93) — советский и российский минералог, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1987) .
 Попович, Владица (85) — югославский футболист и тренер, пятикратный чемпион Югославии (1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1963/64) в составе клуба «Црвена звезда», серебряный призёр летних Олимпийских игр (1956) .
 Тарайковский, Александр Валерьевич (34) — первый погибший на белорусских акциях протеста 2020 года, чья смерть была официально подтверждена .
 Санович, Виктор Соломонович (80) — советский и российский филолог-японист, востоковед, переводчик .
 Сатиан, Марлен Акимович (89) — советский и армянский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1980), заслуженный геолог Армении, лауреат медали Анании Ширакаци за выдающиеся научные достижения и открытия .
 Тиндалл, Майк (79) — английский футболист («Астон Вилла») (1959—1968) .
 Фаркаш, Имре (85) — венгерский гребец-каноист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и в Риме (1960) .
 Финли, Майк (70) — американский писатель и поэт .

9 августа 

 Али, Алаутдин (67) — бангладешский композитор .
 Бёрч, Мартин (71) — британский музыкальный продюсер .
 Боттини, Анна Мария (104) — итальянская актриса .
 Валери, Франка (100) — итальянская актриса .
 Гартелла Палмер, Фернандо (31) — испанский подводный режиссёр и оператор документалист; несчастный случай .
 Гюрова, Димитрина (85) — болгарский театральный режиссёр, народная артистка НРБ .
 Иваний, Владимир Степанович (72) — советский и украинский физик и педагог, ректор Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко (1996—2004) .
 Ишханов, Борис Саркисович (81) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей ядерной физики физфака МГУ .
 Каздарли, Нурия (99) — алжирская актриса .
 Касабоглян, Левон Самвелович (34) — армянский футболист и тренер .
 Лестер, Энтони (84) — британский адвокат, член Палаты лордов (1993—2018) .
 Людтке, Курт (80) — американский сценарист, обладатель премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий .
 Подорога, Валерий Александрович (73) — российский философ, доктор философских наук (1992), профессор, сотрудник ИФ РАН .
 Саможиков, Александр Степанович (70) — советский и российский хакасский композитор .
 Халлиган, Брендан (84) — ирландский экономист и политический деятель, сенатор (1973—1977), депутат Европейского парламента (1979—1984) .
 Якобсон, Джефф (74) — американский фотограф .

8 августа 

 Бартоли, Карло (89) — итальянский архитектор и дизайнер .
 Бей, Саломея (86) — канадская певица, актриса и композитор .
 Бьярнасон, Дора (73) — исландский социолог .
 Грулих, Томаш (69) — чешский политический деятель, сенатор (2006—2018) .
 Грюнберг, Эрих (95) — британский скрипач .
 Дуда, Анатолий Иванович (73) — украинский оперный певец, народный артист Украины (1999) .
 Исидор (Кириченко) (79) — архиерей Русской православной церкви, епископ (1987—1989), архиепископ (1989—2001) и митрополит (с 2001 года) Екатеринодарский и Кубанский .
 Кашаму, Буруджи (62) — нигерийский политический деятель, сенатор (2015—2019)  .
 Кормановский, Леонид Петрович (89) — российский учёный в области комплексной механизации животноводства и кормопроизводства, академик ВАСХНИЛ/РАСХН (1990—2013), академик РАН (2013) .
 Ламехов, Анатолий Алексеевич (89) — советский и российский капитан ледокольного флота, Герой Социалистического Труда (1984) .
 Лим, Альфредо (90) — филиппинский государственный деятель, мэр Манилы (1992—1998, 2007—2013), сенатор (2004—2007) .
 Лущик, Чеслав Брониславович (92) — советский и эстонский физик, член Эстонской академии наук (1989; член-корреспондент АН Эстонской ССР с 1964) .
 Очоа Урибе, Габриэль (90) — колумбийский футболист и футбольный менеджер .
 Розенвальд, Хельмут (91) — советский и эстонский композитор .
 Феррари, Жан-Луи (72) — французский историк .
 Хармелин, Юрий Аркадьевич (66) — советский и молдавский режиссёр, основатель и главный режиссёр (с 1978 года) кишинёвского театра «С улицы Роз» .
 Чумакова, Зулпа Супьяновна (68) — казахстанская поэтесса и журналистка .
 Шавьер, Шика (88) — бразильская киноактриса .
 Штеффен, Конрад (68) — швейцарский гляциолог; несчастный случай .
 Эргашев, Анвар (66) — узбекский композитор и дирижёр .

7 августа 

 Бейлин, Бернард (97) — американский историк, лауреат Пулитцеровской премии (1968, 1987), иностранный член РАН (1994) .
 Бобринский, Борис Алексеевич (95) — богослов-модернист, протопресвитер Архиепископии русских церквей в Западной Европе Константинопольского патриархата .
 Вирц, Марк (76) — французский композитор, певец и музыкант .
 Гафури, Бахром (44) — таджикский эстрадный певец; ДТП .
 Глухов, Виктор Владимирович (67) — российский деятель культуры, вице-президент Гильдии продюсеров России; несчастный случай .
 Жумабаев, Туман Исраилович (58) — российский художник .
 Кашлун, Гюнтер (85) — западногерманский гребец академического стиля, победитель чемпионата Европы по академической гребле в Дуйсбурге (1957) .
 Комри, Адам (30) — канадский и американский хоккеист («Рочестер Американс», «Вустер Шаркс», «Лихай Вэлли Фантомс», «Сиракьюз Кранч», «Ютика Кометс», «Клагенфурт») .
 Ле Кха Фьеу (88) — вьетнамский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама (1997—2001) .
 Оджо, Майкл (27) — нигерийский и сербский баскетболист .
 Рейгль, Юдит (97) — венгерская и французская художница .
 Сориа, Лоренцо (68) — итальянский журналист, президент Голливудской ассоциации иностранной прессы (2003—2005, 2015—2017, с 2019 года) .
 Стюарт, Джин (89) — новозеландская пловчиха, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Турецкий, Геннадий Геннадьевич (71) — советский пловец и российский тренер по плаванию, заслуженный тренер СССР .
 Чармоли, Тони (99) — американский танцовщик, хореограф и режиссёр .
 Штейнзальц, Адин (83) — израильский раввин, переводчик Талмуда на современный иврит, английский, русский и испанский .
 Штилькраут, Фред (81) — немецкий актёр .
 Эль Безас, Наима (46) — нидерландская писательница; самоубийство .

6 августа 

 Браун, Линдси (76) — новозеландский деятель образования, ректор университета Отаго (2004—2008) .
 Дюггелин, Вернер (90) — швейцарский театральный режиссёр .
 Ерошин, Сергей Валериевич (47) — российский мотогонщик, семикратный чемпион России .
 Лапа, Фернанда (77) — португальская актриса .
 Леонтьев, Николай Иванович (92) — советский и российский конструктор ракетных двигателей, генеральный директор-генеральный конструктор КБхиммаш (1985—2001) .
 Коппер, Геррит (67) — нидерландский фокусник, чемпион мира (1979) .
 Лат, Мукунд (82) — индийский искусствовед .
 Макклюр, Уилберт (81) — американский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Скоукрофт, Брент (95) — американский военный и государственный деятель, Советник президента США по национальной безопасности (1975—1977 и 1989—1993) .
 Стиглер, Бернар (68) — французский философ .
 Фонтана, Уэйн (74) — британский рок-музыкант .
 Хейде, Николай ван дер (84) — нидерландский кинорежиссёр  .
 Чирков, Сергей Васильевич (72) — российский историк, археограф и краевед, сотрудник Института славяноведения РАН .
 Шаффер, Поль (95) — французский мемуарист, переживший Холокост .
 Шибл, Милован (78) — хорватский журналист и политический деятель, министр информации Хорватии (1990—1991) .

5 августа 

 Абди, Хава (70) — сомалийский врач, правозащитница и благотворительница .
 Амадеу, Жезиу (73) — бразильский актёр .
 Белица, Исидора (52) — сербская писательница и драматург .
 Бентли, Эрик (103) — американский театральный критик и сценограф .
 Берардинелли, Хесус (61) — венесуэльский спортивный функционер, президент Федерации футбола Венесуэлы .
 Дехльви, Садия (63) — индийская писательница и журналист .
 Задикашвили, Мурад Вахтангович (73) — советский футболист, игрок казанского «Рубина» (1973—1977), российский футбольный тренер .
 Золотухин, Владимир Петрович (90) — советский и российский историк-американист, доктор исторических наук, профессор, сотрудник Института США и Канады РАН .
 Кьянезе, Марио (91) — итальянский художник .
 Майер, Стефан (90) — польский баскетболист, игрок и тренер национальной сборной .
 Мерецков, Владимир Кириллович (96) — советский военачальник, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа (1980—1984), генерал-полковник (1978), сын К. А. Мерецкова .
 Морера, Мария Виктория (64) — испанский дипломат, посол Испании в Бельгии (2004—2007) и Германии (2017—2018) .
 Питерсен, Элмер (91) — американский скульптор .
 Робен, Пьер (92) — французский авиаконструктор .
 Родригес, Бланка (94) — венесуэльская общественная деятельница, первая леди Венесуэлы (1974—1979, 1989—1993), жена Карлоса Переса Родригеса .
 Тампль, Фредерик Жак (98) — французский писатель .
 Фёдорова, Ирэн Ефимовна (78) — российский общественный деятель, основатель Фонда имени Святослава Фёдорова, вдова Святослава Фёдорова .
 Хэмилл, Пит (85) — американский журналист и писатель .
 Шарма, Самир (44) — индийский киноактёр; самоубийство .
 Яковидис, Агафонас (65) — греческий певец и исполнитель народных песен .

4 августа 

 Аллен, Фрэнсис Элизабет (88) — американский учёный в области вычислительных систем, член Национальной академии наук США (2010) .
 Алькази, Эбрахим (94) — индийский театральный режиссёр .
 Бонфис, Жан-Марк (57) — французский архитектор; погиб во время взрывов в порту Бейрута .
 Ван Лирд, Ваутер (57) — бельгийский актёр .
 Васильев, Владимир Германович (71) — советский и узбекский писатель .
 Вейнгартен, Изабель (70) — французская актриса .
 Гёшева, Кристина (88) — болгарская баскетболистка, победительница чемпионата Европы в Лодзи (1958) .
 Дуймич, Райко (65) — хорватский композитор .
 Иларде, Эдди (85) — филиппинский телеведущий и политический деятель, член Сената Филиппин .
 Карвер, Брент (68) — канадский киноактёр .
 Квачантирадзе, Этери Павловна (71) — российский эколог, доцент кафедры охраны труда МСХА .
 Костанза, Тони (52) — американский барабанщик (Machine Head, Crowbar) .
 Наджарян, Назар (61) — ливанский политический деятель, генеральный секретарь партии «Катаиб» (с 2018 года); погиб во время взрывов в порту Бейрута .
 Нилангекар, Шиваджирао (88) — индийский государственный деятель, главный министр Махараштры (1985—1986) .
 Прасада Рао, Вангапанду (77) — индийский поэт и поэт-песенник .
 Сантони, Рени (81) — американский киноактёр .
 Седлецка, Ирена (91) — чешский скульптор .
 Сергеев, Виталий Прокопьевич (89) — советский и киргизский врач и организатор здравоохранения, народный врач СССР (1991) .
 Спенсер, Андре (56) — американский баскетболист .
 Стреляу, Ян (89) — польский психолог, член Польской академии наук .
 Султанбаев, Темирболат Жумасилович (79) — казахстанский травматолог, член-корреспондент АМН Казахстана .
 Суранг, Мустафа (71) — сенегальский государственный деятель, министр Вооружённых Сил (2011—2012) .
 Хантер, Уилли (80) — шотландский футболист, игрок национальной сборной .
 Ху Пин (90) — китайский государственный деятель, министр коммерции КНР (1988—1993) .
 Чжао Цзыци (105) — тайваньский политический деятель .
 Шах, Карам Али (86) — пакистанский государственный деятель, губернатор Гилгит-Балтистана (2011—2015) .

3 августа 

 Анвар, Дани (52) — индонезийский политический деятель, член Сената Индонезии .
 Белев, Никола Танев (89) — болгарский учёный в области ветеринарной медицины, иностранный член РАСХН (1997—2014), иностранный член РАН (2014) .
 Бенредуан, М'Хамед — алжирский государственный деятель, министр по делам религий (1991—1992) .
 Брамбилла, Эрнесто (86) — итальянский пилот Формулы-1 .
 Гейдаров, Фаттах Самед оглы (82) — азербайджанский государственный деятель, депутат Милли меджлиса (с 1995 года) .
 Гольденберг, Билли (84) — американский композитор .
 Грау, Ширли Энн (91) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии .
 Давыдов, Владимир Николаевич (71) — российский писатель и переводчик .
 Жуарес, Бениту (86) — бразильский дирижёр .
 Касоев, Лаврентий Павлович (71) — южноосетинский художник .
 Классен, Ральф (64) — канадский хоккеист («Калифорния Голден Силз», «Кливленд Баронз», «Колорадо Рокиз», «Сент-Луис Блюз») .
 Ледях, Геннадий Васильевич (92) — советский артист балета и балетмейстер, солист Большого театра (1951—1968), заслуженный артист РСФСР (1964) .
 Ло Бэйин (59) — тайваньская актриса .
 Мартин, Шон (69) — американский и канадский карикатурист, иллюстратор и графический дизайнер .
 Метценмахер, Ральф (56) — немецкий художник, пионер ретро-арта .
 Набиев, Фирудин Хилал оглы (59) — азербайджанский государственный деятель, начальник Государственной миграционной службы Азербайджана (2012—2018); генерал-лейтенант .
 Наваеви, Мохаммад Реза (71) — иранский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира по борьбе в Тегеране (1973) .
 Окелл, Джон (86) — британский лингвист .
 Риваденейра, Инес (91) — испанская оперная певица (меццо-сопрано) .
 Смит, Майкл Питер (78) — американский певец и автор песен .
 Тапонтсанг, Адэ (88) — тибетская диссидентка и политическая заключённая .
 Туйчиев, Махмуд (68) — узбекский кинорежиссёр и киносценарист .
 Хьюм, Джон (83) — североирландский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1998) .

2 августа 

 Амара, Саид (87) — алжирский футболист, игрок национальной сборной Алжира .
 Арешян, Григор Евгеньевич (71) — армянский археолог и государственный деятель, государственный министр Армении (1991—1992) .
 Брюханов, Валерий Михайлович (75) — советский и российский нефролог, доктор медицинских наук (1986), профессор (1987), ректор АГМИ/АГМУ (1988—2014) .
 Ван Хай (94) — китайский лётчик-ас, командующий ВВС НОАК (1985—1992) .
 Гришук, Леонид Иванович (69) — белорусский художник и график .
 Декамп, Мари-Элен (82) — французская политическая деятельница, депутат Европейского парламента (2002—2009) .
 Кришнасами В. (72) — малазийский футболист, игрок национальной сборной (1970—1976), участник летних Олимпийских игр (1972) .
 Кутрунов, Владимир Николаевич (74) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры и математической логики ТюмГУ; ДТП  .
 Леонетти, Жан-Луи (82) — французский футболист («Марсель», «Руан», «Ангулем») и тренер .
 Нифантьев, Эдуард Евгеньевич (87) — российский химик, член-корреспондент РАН (2000) .
 Новак, Ларри (87) — американский джазовый пианист .
 Ормрод, Марк (62) — британский историк .
 Понтин, Кит (65) — валлийский футболист, игрок национальной сборной Уэльса .
 Райленд, Боб (100) — американский теннисист, первый афроамериканец, ставший профессионалом .
 Рахимбекова, Салтанат Темиркуловна (55) — казахстанская общественная деятельница, президент Гражданского альянса Казахстана .
 Ренан, Яэль (72—73) — израильская писательница и переводчик .
 Рэндэлл, Лесли (95) — британский киноактёр .
 Схепмакер, Ханс (69) — нидерландский режиссёр .
 Таланкин, Дмитрий Игоревич (59) — российский композитор, сценарист и режиссёр-документалист, сын Игоря Таланкина .
 Ушкемпиров, Жаксылык Амиралыулы (69) — советский борец греко-римского стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Москве (1980), чемпион мира (1981), заслуженный мастер спорта СССР (1980), Герой Труда Казахстана (2017) .
 Флейшер, Леон (92) — американский пианист и дирижёр .
 Чипмен, Джерри (79) — американский актёр .

1 августа 

 Анайя, Хосе Висенте (73) — мексиканский писатель и поэт .
 Андреев, Вадим Константинович (93) — советский военачальник, командующий ВВС Московского военного округа (1976—1983), генерал-полковник авиации (1980) .
 Аранда, Пабло (52) — испанский писатель .
 Брагалья, Леонардо (87) — итальянский актёр и писатель .
 Бримли, Уилфорд (85) — американский актёр и певец .
 Вилкомирский, Юзеф (94) — польский виолончелист, дирижёр и композитор .
 Григорьев, Александр Александрович (65) — белорусский художник  .
 Диаманте, Хулио (89) — испанский режиссёр и сценарист  .
 Дюпон, Алекс (66) — французский футбольный тренер («Седан», «Аяччо», «Брест») .
 Креер, Витольд Анатольевич (87) — советский легкоатлет, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр: в Мельбурне (1956) и в Риме (1960), заслуженный мастер спорта СССР (1965), заслуженный тренер СССР (1972) .
 Куценков, Анатолий Акимович (91) — советский и российский индолог, доктор исторических наук (1974), главный научный сотрудник ИВ РАН .
 Лиотард, Картика (49) — нидерландский государственный деятель, депутат Европейского парламента (2004—2014) .
 Поллок, Том (77) — американский продюсер .
 Сантони, Рени (81) — американский актёр .
 Синай, Хосро (79) — иранский кинорежиссёр .
 Сингх, Амар (64) — индийский политический деятель, депутат Раджья сабхи (с 1996 года) .
 Стефанович, Димитрие (90) — югославский и сербский музыковед, академик Сербской академии наук и искусств .
 Сыров, Михаил Иванович (88) — советский и российский оперный певец, солист Воронежского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист России (1999) .
 Ушаев, Григорий Саулович (97) — советский и российский художник, архитектор и дизайнер, академик РАХ (2017), заслуженный художник РФ (1994) .
 Хорват, Фери (78) — словенский политический деятель, спикер Национальной ассамблеи Словении (2004) .
 Чокою, Эмиль (71) — румынский художник и фотограф .
 Шерага, Харольд (98) — американский биофизик, член Национальной академии наук США (1966) .